Cervejaria Backer
 Cornelis Andries Backer

Desambiguação